Seynesiopsis är ett släkte av svampar. Seynesiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Seynesiopsis